Jméno a příjmení Josef Šnajdr má více nositelů:

 Josef Šnajdr (1909–1992) – československý generálmajor
 Josef Šnajdr (fotbalista) (1921–2016) – český fotbalista
 Josef Šnajdr (šachista) (1931–2015) – český šachista